Теорема Гаусса — Люка даёт ограничения на корни производной многочлена с комплексными коэффициентами через корни самого многочлена.

Формулировка

Для произвольного не равного тождественно постоянной многочлена  с комплексными коэффициентами множество нулей его производной  принадлежит выпуклой оболочке нулей многочлена .

О доказательстве 
Доказательство теоремы опирается на следующее легко проверяемое утверждение: Если все корни многочлена  находятся в полуплоскости , тогда в области  справедливо неравенство:
 ,
из которого следует, что все корни производной также должны быть в полуплоскости .

Комплексный анализ
Гаусса — Люка
Выпуклый анализ
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса